Aristodemo — um dos heráclidas, na mitologia grega
 Aristodemo (Messênia) — líder dos messênios que se opôs a Esparta durante as Guerras Messênias
 Aristodemo de Esparta — guerreiro espartano que participou da batalha das Termópilas
 Aristodemo (tirano de Megalópolis) — tirano que derrotou um exército espartano comandado por Acrótato I

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história